NGC 2917 (другие обозначения — UGC 5098, MCG 0-25-2, ZWG 7.3, PGC 27207) — линзовидная галактика в созвездии Гидры.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 

 

2917
Гидра (созвездие)
Линзообразные галактики